Kenrick kan som auktorsförkortning betyda:

 Sir George Hamilton Kenrick
 Paul Kenrick

Robotskapade auktorsförkortningar